Erdélyi József (?–1800)  kanonok, nagyprépost
 Erdélyi József (1776–1850) mérnök
 Erdélyi József (1795–1863) tanár
 Erdélyi József (1827–1869) megyei főjegyző
 Erdélyi József (1879–1922) római katolikus pap
 Erdélyi József (1896–1978) Baumgarten-díjas költő
 Erdélyi József (1943–2004) vegyészmérnök, főiskolai tanár, egyetemi rektor